Idskär kan syfta på:

Geografi

Sverige
 Idskär, Ekerö kommun – en skogsmark och malm i Ekerö kommun

Åland 

 Idskär (Geta, Åland), 
 Idskär (Lemland, Åland),